8/10 kan syfta på:

 8 oktober
 10 augusti (amerikanskt datumformat)